Окулов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Окулов, Александр Фёдорович (1908—1993) — специалист по истории марксистской философии, атеизму и социальной философии; доктор философских наук, профессор.
 
 Окулов, Артём Максимович (род. 1994) — российский тяжелоатлет.
 Окулов, Валерий Михайлович (род. 1952) — бывший генеральный директор компании «Аэрофлот», заместитель министра транспорта РФ.
 Окулов, Василий Андреевич (1899—1974) — организатор советской авиапромышленности, генерал-лейтенант инженерной службы.
 Окулов, Константин Константинович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Окулов, Максим Сергеевич  (Алексеевич , род. 2000) — российский игрок в мини-футбол.
 Окулов, Матвей Алексеевич (1792—1853) — действительный статский советник.
 Окулов, Модест Матвеевич (1768—1812) — российский генерал-майор.
 Окулов, Николай Павлович (1797 или 1798—1871) — морской офицер, участник событий 14 декабря 1825 года.
 Окулов, Николай Павлович  (1875—?) — бухгалтер, депутат Государственной думы II созыва от Саратовской губернии. 
 Окулов, Олег Германович (род. 1966) — российский баскетбольный тренер.
 Окулов, Пётр Владимирович (1890—1956) — советский учёный, профессор киевского Политехнического института.
 Окулов, Степан Акимович (1884—1934) — герой Гражданской войны.



См. также 
 Акулов
 Окуловка
 Окулово
 Окуловский район
 Окуловское городское поселение
 Окуловское обнажение